Colleen Rennison (née en 1987), actrice et chanteuse canadienne ;
 Louise Rennison (1951-2016), écrivaine et comédienne britannique.

Prénom : 
 Rennison Manners, (1904-1944), joueur professionnel de hockey sur glace.